De Albanese Partij van de Arbeid
Een geweer: de PPSh-41